En symbologie, le triskell, parfois orthographié triskèle, est un symbole à symétrie ternaire.
 En musique, Triskell est le nom d'un groupe de  musique celtique.
 Dans le domaine de la route, l'axe Triskell est un projet routier breton de 2x2 voies reliant Pontivy et Loudéac à Lorient, Vannes et Saint-Brieuc.
 Dans l'Univers Marvel le Triskell est le quartier général du SHIELD.
 Trisquel est une distribution GNU/Linux.
 Triskell est le nom du projet de bus à haut niveau de service de Lorient.